Hans Schmid kan syfta på bland andra:

 Hans Schmid (1893–1987), österrikisk tonsättare och dirigent
 Hans Schmid (1898–?), tysk ishockeyspelare
 Hans Schmid (född 1948), schweizisk backhoppare
 Hans Heinrich Schmid (1937–2014), scweizisk reformert teolog